Miejscowości w USA:
 Acworth – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Cobb
 Acworth – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Sullivan
Gminy w USA:
 Acworth (ang. Acworth Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Sullivan

Zobacz też: Ackworth